Пьер Фламьон (; 1924—2004) — французский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен по выступлениям за команды «Реймс» и «Труа-Савиньенн». Провёл 17 матчей за национальную сборную Франции.

Биография 
Родился 13 декабря 1924 года в Мооне. Начинал карьеру в местной команде. В мае 1944 года Фламьона пригласил к себе клуб «Реймс-Шампань», дабы выступить в финале Кубка Франции. По окончании войны «Реймс» был воссоздан в прежнем варианте, Фламьон стал его игроком на следующие 6 лет. В 1950 году он перебрался в Марсель, но, несмотря на 12 забитых мячей, не продержался там больше одного сезона. Следующий сезон он отыграл за лионцев, но и там игра Пьера не впечатлила тренера и руководство. Зато успешным стоит считать его следующую командировку — свыше 180 матчей за ФК «Труа-Савиньенн». Завершал карьеру игрока в «Лиможе» и «Шомоне», где также исполнял обязанности играющего тренера.

За свою карьеру в поле Пьер Фламьон забил 106 голов в 286 матчах в Лиге 1 и 45 голов в 123 играх в D2.

Достижения 
Чемпионат Франции
 Чемпион (1): 1948/49 («Реймс»)
 Вице-чемпион (1): 1946/47 («Реймс»)
Кубок Франции
 Победитель (1): 1949/50 («Реймс»)
 Финалист (2): 1943/44 («Реймс-Шампань»), 1955/56 («Труа-Савиньенн»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Футбольные тренеры Франции
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Труа»
Тренеры ФК «Реймс»
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Тренеры ФК «Труа»
Тренеры ФК «Мец»